Vadalà ist der Familienname folgender Personen:

 Antonino Vadalà, italienischer Geschäftsmann 
 Giuseppe Vadalà-Papale (1854–1921), italienischer Jurist und Rechtsphilosoph